Klenik je ime več naselij v Sloveniji:

 Klenik, občina Litija
 Klenik, občina Pivka

naselja v Sloveniji